Площа Ала-Тоо (кирг. Ала-тоо аянты, МФА: [ɑlɑtoː ɑjɑntɯ́]) — центральний майдан у столиці Киргизстану місті Бішкеку.
 Таласький Ала-Тоо (кирг. Талас Ала-Тоосу; Кирзизький Ала-Тоо, Таласький Алатау) — гірський хребет, розташований у системі Західного Тянь-Шаню.
 Чон-Тоо? Пік Ісмаї́ла Самані́ (пік Сталіна, пік Комунізму, Чон-Тоо; (тадж. Қуллаи Исмоили Сомонӣ, Qullai Ismoili Somonī) — гірська вершина в хребті Академії Наук.
 Терскей Ала-Тоо, Ала-То́о (кирг. Терскей Ала-Тоо) — гірський хребет, що обмежує Іссик-Кульську котловину з півдня.
 Ала-Тоо (футбольний клуб), «Ала-Тоо» (кирг. Ала-Тоо) — киргизський футбольний клуб, який представляє Нарин.